Crowhurst bezeichnet

 Crowhurst (East Sussex), Ort in der britischen Grafschaft East Sussex
 Crowhurst (Kent), Ort in der britischen Grafschaft Kent
 Crowhurst (Surrey), Ort in der britischen Grafschaft Surrey

Crowhurst ist der Name von

 Cyril Crowhurst (1906–1995), britischer Tontechniker
 Donald Crowhurst (1932–1969), britischer Geschäftsmann und Segler